Сергей Николаевич Караулов (15 апреля 1984) — российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового. Выступает за баскетбольный клуб «Уралмаш».

Карьера 
Караулов родился в узбекском городе Гулистан, баскетболом серьёзно стал заниматься лишь в 18 лет, так как секция находилась далеко от его дома. В детстве занимался разными видами спорта: теннисом, шахматами, водным поло и боксом. После школы Караулов поступил на экономический факультет Гулистанского университета, где и начались для него серьёзные занятия баскетболом.

В 2004 году на «русском» драфте НБА был выбран во втором раунде под общим 56-м номером клубом «Сан-Антонио Спёрс» (на том же драфте в первом раунде были выбраны Павел Подкользин, Виктор Хряпа, Сергей Моня).

Достижения 
  Серебряный призёр Суперлиги-1 дивизион: 2015/2016
  Бронзовый призёр Суперлиги-1 дивизион (2): 2017/2018, 2018/2019

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылка 
 Профиль на сайте БК «Спартак-Приморье»
 Сергей Караулов получит игровую практику в «Спартаке-Приморье»

Баскетболисты России
Игроки БК «Локомотив-Кубань»
Игроки БК «Красные Крылья»
Игроки БК «Нижний Новгород»
Игроки БК «Спартак-Приморье»
Игроки БК «Химки»
Игроки БК «Триумф»
Игроки БК «Рускон-Мордовия»
Игроки БК «Урал»
Игроки БК «Темп-СУМЗ»
Игроки БК «Восток-65»
Игроки БК «Уралмаш»